Jens può riferirsi a:

Persone
 Inge Jens, nata Puttfarcken (1927-2021) – letterata e giornalista tedesca
 Walter Jens (1923-2013) – scrittore tedesco

Altro
 1719 Jens – asteroide della fascia principale
 Jens – comune nella regione del Seeland (Canton Berna)
 Jens – nome proprio di persona germanico maschile